Андреас Арцкеци Паронтер (, даты рождения и смерти неизвестны) — армянский поэт XVII века.

Биографические данные отсутствуют. Судя по имени, родился в Арцке (ныне Адилчеваз, в Турции). Известен по нескольким стихотворениям о людских радостях, весне и о скитальцах. Пользовался простым разговорным языком. Все сохранившиеся стихи написаны акростихом, часто пользовался макаронизмом.
Стихи
 «Песнь розы и соловья» () — Первые буквы строф составляют предложение "Это песня Адреаса" (ԱՆԴՐԷԱՍԻ ԵՐԳ Է).
 «Песнь застолья и веселья» () — Все 36 строф начинаются с соответствующих букв армянского алфавита.
 «Каждой весной» () — Первые буквы строф составляют Андрэ. Вторые и четвёртые строки в каждой строфе написаны на турецком.
 «Песнь о скитальце» () — Первые буквы строф составляют Андреас.
 «Песнь скитальца» () — Первые буквы строф составляют Андреас. Вторые и четвёртые строки в каждой строфе написаны на турецком.

Рукописи, содержащие стихи Арцкеци
 Матенадаран, рукописи №№ 2339, 3751, 8274;
 Библиотека Венских мхитаристов, рукопись № 412;

Примечания  

Поэты Армении
Армянские поэты